Horvátország
Kostanjica falu Grožnjan községben, Isztria megyében

Montenegró
Kostanjica falu Kotor községben